A Calúnia de Apeles designa um tema de pintura ligado à vida do pintor Apeles. Várias obras têm este título:
 A Calúnia de Apeles (Botticelli), de Sandro Botticelli, 1495;
 A Calúnia de Apeles (Dürer) de Albrecht Dürer;

Desambiguações de artes